Le nom Merced peut désigner :
 Merced est une ville de Californie ;
 Merced est un fleuve de Californie ;
 Le lac Merced est un lac à San Francisco ;
 Le lac Merced est un lac dans le parc national de Yosemite ;
 Le lac Lower Merced Pass est un lac du parc national de Yosemite ;
 Le lac Upper Merced Pass est un lac du parc national de Yosemite ;
 Le pic Merced est un sommet du parc national de Yosemite ;
 Park Merced est un quartier de San Francisco ;
 Le comté de Merced est un comté de Californie ;
 Le Merced Grove est un bosquet de séquoias géants dans le parc national de Yosemite ;
 Merced était le nom de code du microprocesseur Itanium de Hewlett-Packard.
 Merced, station de métro de Mexico au Mexique.

Patronyme 

 Wanda Díaz-Merced, astronome américaine.